

Маунд-Сіті — місто, штат Іллінойс
 Маунд-Сіті — місто, штат Канзас
 Маунд-Сіті — місто, штат Міссурі
 Маунд-Сіті — місто, штат Південна Дакота